A 699-es jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Vermes Miklós utca és Érd, autóbusz-állomás között közlekedett. A viszonylatot a Volánbusz üzemeltette. 2023. március 3-án megszűnt, helyette a sűrűbben induló 700-as és a 138-as busz közlekedik.

Megállóhelyei 

!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Budapest, Vermes Miklós utcavégállomás||41
|align=left|
|-
|∫||Budapest, Szent Imre tér HÉV-állomás||40
|align=left|
|-
|2||Budapest, Karácsony Sándor utca||39
|align=left|
|-
|3||Budapest, Csepel, HÉV-állomás||37
|align=left|
|-
|5||Budapest, Erdősor utca||35
|align=left|
|-
|6||Budapest, Vas Gereben utca||34
|align=left|
|-
|7||Budapest, Tejút utca||33
|align=left|
|-
|8||Budapest, Csepeli temető||32
|align=left|
|-
|9||Budapest, Fácánhegyi utca||31
|align=left|
|-
|11||Budapest, Szilvafa utca||30
|align=left|
|-
|12||Budapest, Almafa utca||29
|align=left|
|-
|13||Budapest, Vízművek lakótelep||28
|align=left|
|-
|14||Budapest, Hárosi Csárda||27
|align=left|
|-
|15||Szigetszentmiklós, Áruházi bekötőút||26
|align=left|
|-
|24||Budapest, Budatétény vasútállomás (Növény utca)||17
|align=left|
|-
|25||Budapest, Budatétény vasútállomás (Campona)||16
|align=left|
|-
|26||Budapest, Budatétény vasútállomás (Növény utca)||15
|align=left|
|-
|27||Budapest, Dózsa György út||14
|align=left|
|-
|28||Budapest, Tenkes utca||13
|align=left|
|-
|29||Budapest, Bartók Béla út||12
|align=left|
|-
|30||Budapest, Petőfi Sándor utca||11
|align=left| (Kastélypark megállóhely)
|-
|31||Budapest, Angeli utca / Nagytétényi út||10
|align=left|
|-
|32||Budapest, Nagytétény, Erdélyi utca||9
|align=left|
|-
|33||Budapest, Bányalég utca||8
|align=left|
|-
|34||Budapest, Nagytétény, ipartelep||7
|align=left|
|-
|35||Budapest, Tétényi út (Érd, Tétényi út)||6
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budapest–Érd közigazgatási határa
|-
|37||Érd, Sulák-Árok||4
|align=left|
|-
|38||Érd, Állami Gazdaság||3
|align=left|
|-
|39||Érd, Erika utca||2
|align=left|
|-
|41||Érd, autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left| (Érd alsó megállóhely) (Érd felső megállóhely)
|}

Jegyzetek

Források 

A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai
Érd megszűnt autóbuszvonalai